Nallet est le nom de famille de :
 Henri Nallet (né en 1939), personnalité politique française, ancien ministre de l'agriculture
 Jean-Claude Nallet (né en 1947), athlète français
 Lionel Nallet (né en 1976), rugbyman français
 Laëtitia Nallet, journaliste française spécialisée dans la décoration

Homonymie de patronyme